Вербек () — нидерландская фамилия.

Известные носители:
 Вербек, Гертьян (род. 1962) — нидерландский футболист и футбольный тренер.
 Вербек, Kатрин (более известна как Кейт Райан; род. 1980) — бельгийская поп-певица.
 Вербек, Лотта (род. 1982) — нидерландская актриса.
 Вербек, Пим (1956—2019) — нидерландский футболист и футбольный тренер.
 Вербек, Франс (род. 1941) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Вербек, Гвидо (1830-1898) — нидерландский миссионер и педагог, работавший в Японии.

Двойная фамилия
 Вербек-Свардстрём, Вальборг (1879—1972) — шведская оперная певица и педагог.

См. также 
 Вербик